Медзана-Бильи () — коммуна в Италии, располагается в регионе Ломбардия, в провинции Павия.

Население составляет 1147 человек (2008 г.), плотность населения составляет 64 чел./км². Занимает площадь 18 км². Почтовый индекс — 27030. Телефонный код — 0384.

Покровителем коммуны почитается святой Иоанн Креститель, празднование во второе воскресение октября.

Демография 
Динамика населения:

Администрация коммуны 
 Официальный сайт: https://web.archive.org/web/20080906121245/http://www.comune.mezzanabigli.pv.it/

Ссылки 
 Официальный сайт населённого пункта 
 Национальный институт статистики 
 Национальный институт статистики